Příjmení Ujčík nese více různých osobností:

 Róbert Ujčík (* 1989) – slovenský fotbalový útočník
 Viktor Ujčík (* 1972) – český hokejista
 Zdeněk Ujčík (* 1925) –  československý hokejový obránce

Rozcestníky - příjmení